Amborhytida tarangaensis är en snäckart som först beskrevs av Powell 1930.  Amborhytida tarangaensis ingår i släktet Amborhytida och familjen Rhytididae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Lungsnäckor
tarangaensis